Il singolare del torneo di tennis Little Rock Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sandy Mayer che ha battuto in finale Haroon Rahim 6-2, 6-4.

Teste di serie 
 Björn Borg (semifinali)
 Haroon Rahim (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Little Rock Open 1977